Haram, term uit de islam om daden of zaken aan te duiden die niet door moslims begaan of gebruikt mogen worden
Haram (gemeente), een gemeente in de Noorse provincie Møre og Romsdal
Haram (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente